Куоппала () — финская фамилия. Известные носители:

 Куоппала, Александр (род. 1974) — финский гитарист.
 Куоппала, Ханна (род. 1975) — финский хоккеист.
 Куоппала, Юсси (род. 1974) — финский футболист.